Plaats in Indonesië
Sinar Pagi (Tanah Pinem), een plaats in het regentschap Dairi van de provincie Noord-Sumatra
Sinar Pagi (Seluma Utara), een plaats in het regentschap Seluma van de provincie Bengkulu, Sumatra
Sinar Pagi (Kaur Selatan), een plaats in het regentschap Kaur van de provincie Bengkulu, Sumatra